La NCAA Division I 2013 si è svolta dal 5 al 21 dicembre 2013: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la sesta volta alla .

Squadre partecipanti

Campionato

Fase regionale a Lincoln, NE

Premi individuali

Fase regionale a Lexington, KY

Premi individuali

Fase regionale a Los Angeles, CA

Premi individuali

Fase regionale ad Berkeley, CA

Premi individuali

Final Four – KeyArena, Seattle

Premi individuali

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2013
NCAA Division I (pallavolo femminile)